Иван Семёнович Ники́тченко (1902—1958), советский художник кино, специалист комбинированных съёмок, изобретатель. Лауреат Сталинской премии второй степени (1949).

Биография 
И. С. Никитченко родился а в Киеве. С 1927 года работал на киностудиях «Совкино», «Межрабпомфильм», «Госкинопромгрузия», «Мосфильм», «Техфильм», Ташкентской, Киевской и Бакинской. С 1951 года — на киностудии «Союздетфильм». Брат В. С. Никитченко. Совместно с ним разработал портативный станок для дорисовки кадра, а также оригинальные методы комбинированных съёмок: в 1947 году — метод «оптических перекладок» (применён в фильмах «Молодая гвардия», «Третий удар» и др.), получивший большое развитие в советской кинематографии; в 1956 году — метод «автоматических перекладок» (фильм «Мамлюк» и др.). Эти методы расширили и обогатили изобразительные возможности искусства кино. Художник мультфильмов из серии «Приключения Братишкина» (1928—1930) режиссёра А. Л. Птушко.

И. С. Никитченко умер в Москве 
25 ноября 1958 года.

Фильмография 
 1931 — Сорок сердец
 1932 — Горизонт
 1934 — Настенька Устинова; Карьера Рудди
 1936 — Каджети
 1938 — Руслан и Людмила (сценарист и режиссёр совместно с В. П. Невежиным)
 1942 — Дорога к звёздам
 1944 — Кащей Бессмертный
 1946 — Оптические перекладки короткометражный
 1948 — Третий удар
 1948 — Молодая гвардия
 1950 — Огни Баку
 1953 — Повесть о нефтяниках Каспия (совместно с Владимиром Никитченко)
 1955 — Девушка-джигит (совместно с Владимиром Никитченко)
 1956 — Это начиналось так
 1958 — Мамлюк

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1949) — за фильм «Третий удар» (1948)

Примечания 

Изобретатели СССР
Художники кино СССР
Мастера спецэффектов
Социалистический реализм
Персоналии:Киностудия имени М. Горького